

Carriera
È stata selezionata dalle Las Vegas Aces al primo giro del Draft WNBA 2018 (1ª scelta assoluta).

Con gli  ha disputato i Giochi olimpici di Tokyo 2020 e due Campionati mondiali (2018, 2022)..

Palmarès

WNBA 
 
 Las Vegas Aces: 2022
 WNBA Most Valuable Player: 2
2020, 2022
WNBA Defensive Player of the Year: 1 
2022
 WNBA Rookie of the Year (2018)
 2 volte All-WNBA First Team (2020, 2022)
 All-WNBA Second Team (2021)
 WNBA All-Defensive First Team (2022)
 WNBA All-Defensive Second Team (2020)
 WNBA All-Rookie First Team (2018)
 2 volte migliore stoppatrice WNBA (2020, 2022)

Nazionale 
  Oro olimpico:
Tokyo 2020
 
Spagna 2018, Australia 2022
 FIBA World Cup MVP (2022)

Altri progetti

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America